Vasco da Gama fue un célebre navegante portugués, en su honor se designan:

 El Puente Vasco da Gama en Portugal.
 La Torre Vasco da Gama en Lisboa (Portugal).
 El Club de Regatas Vasco da Gama, un club de fútbol brasileño.
 El Club de Regatas Vasco da Gama Cape Town, un club de fútbol sudafricano.
 La ciudad india de Vasco da Gama.
 El Acorazado Vasco da Gama, de la Armada Portuguesa (1878-1935)
 La clase Vasco da Gama de fragatas de la Armada Portuguesa.